digiKam — программа для работы с цифровыми фотографиями, каталогизатор и редактор для Linux, macOS и Windows. Программа digiKam органично интегрирована в среду рабочего стола KDE.

Возможности
 Загрузка фотографий в компьютер с цифровых камер, сканеров и переносных накопителей (на конец 2018 года поддерживалось более 2500 моделей устройств) с помощью gphoto2.
Упорядочивание большого количества фотографий в виде альбомов для быстрого поиска нужных изображений по тегам (ключевым словам), названиям, коллекциям, датам, геопозиции и операциям поиска.
 Просмотр и редактирование фотографий — просматриваемая фотография открывается увеличенной в главном окне (ранние версии digiKam открывали фотографию во внешнем окне).
 Сортировка фотографий — фотографии сортируются в альбомы, которые имеют иерархическую структуру.
 Использование меток — возможно связать фотографии, находящиеся в разных альбомах, с помощью меток. В дальнейшем возможна сортировка и просмотр фотографий по меткам.
 Определение геопозиции на основе метаданных из фотографий.
 Поиск элементов изображений, похожих на лица, для добавления описания.

Распознавание лиц 
Начиная с версии 2.0 в digiKam введена функция распознавания лиц, что позволяет автоматически определять фотографии, на которых присутствуют определенные люди и присваивать им соответствующие теги. Менеджер фотографий digiKam стал первым свободным проектом, в котором появилась подобная функциональность.  

Ранее функции распознавания лиц были реализованы только в проприетарных программных продуктах, таких как Google Picasa, Apple iPhoto и Windows Live Photo Gallery. Функция распознавания лиц была реализована в версии 2.0 через библиотеку libface, а с версии 3.3 основана на наработках проекта OpenTLD.

Другие операционные системы 

 Windows: digiKam является частью проекта KDE on Windows. Программа может быть установлена вместе с библиотекой digiKam-msvc с KDE Installer.
 Существует официальный порт на Mac OS X, который можно собрать из исходного кода или с использованием MacPorts.
 Большинство Unix-подобных ОС также поддерживаются.

См. также 
 F-Spot
 Shotwell

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт  
 digikam: расширенный менеджер фотографий
 Работа с фотографиями в digiKam 

Свободные программы просмотра изображений
FSF/UNESCO
Программы для KDE
RAW-конвертеры
Программы для организации изображений
Свободное программное обеспечение, написанное на C++
Приложения, использующие Qt
Программное обеспечение для Linux
Программное обеспечение с лицензией GNU GPL
Свободные программы для организации изображений
Редакторы тегов